Bartoli es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

  Adriana Bartoli, botánica e ingeniera agrícola.
  Antonella Bartoli, botánica especialista en micología.
  Cecilia Bartoli, cantante de ópera.
  Cosimo Bartoli, filólogo, matemático, humanista y diplomático
  Josep Bartolí, pintor, escenógrafo, dibujante y escritor.
  Juan Bartolí, futbolista.
  Marion Bartoli, tenista.
  Matteo Bartoli, lingüista.
  Michele Bartoli, ciclista.
  Vito Andrés Bártoli, más conocido como "Sabino", es un exfutbolista y director técnico.

Además puede referirse a:
Síntesis de índoles de Bartoli, reacción química.